Localidades
 Münster – cidade da Alemanha
 Münster (região) – região administrativa da Alemanha
 Münster (Baviera) – cidade da Alemanha
 Münster (Áustria) – município da Áustria
 Münster-Geschinen – comuna da Suíça
 Münster-Sarmsheim – município da Alemanha
 Münsterdorf – município na Alemanha

Desambiguações de topônimos